Gustav Reder ist der Name von

* Gustav Reder (Eisenbahntechniker) (?–1886), deutscher Eisenbahnbetriebsdirektor und Königlich Preußischer Regierungs- und Baurat
 Gustav Reder (Eisenbahningenieur) (1895–1979), deutscher Eisenbahningenieur, Autor und NS-Propagandist